Het ATP-toernooi van Hamburg 1997 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 5 tot en met 11 mei 1997. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

In de enkelspelfinale was de Oekraïner Andrej Medvedev te sterk voor de Spanjaard Félix Mantilla. In de dubbelspelfinale versloeg het Argentijns/Spaanse duo Luis Lobo/Javier Sánchez het Brits/Zuid-Afrikaanse koppel Neil Broad/Piet Norval.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Hamburg
Hamburg